Der schwarze Spiegel bzw. Der Schwarze Spiegel steht für:

 Der Schwarze Spiegel, ursprünglicher deutscher Titel der Anthologie Universalgeschichte der Niedertracht von Jorge Luis Borges (1935)
 Der schwarze Spiegel (Film), US-amerikanischer Film noir von Robert Siodmak (1946)

Siehe auch:
 Utta Danella – Der schwarze Spiegel
 Schwarze Spiegel, Erzählung von Arno Schmidt (1951)
 Black Mirror, englisch für „schwarzer Spiegel“